— железнодорожная станция, расположенная в специальном районе Аракава в Токио. Станция обозначена номером 01 на линии Ниппори-Тонэри Лайнер. Станция JR East была открыта 1 апреля 1905 года, станция Кэйсэй — 19 декабря 1931 года. На станции установлены платформенные раздвижные двери. На станции установлены автоматические платформенные ворота.

Линии 
 East Japan Railway Company (JR East)
 Линия Дзёбан
 Линия Кэйхин-Тохоку
 Линия Яманотэ
 Keisei Electric Railway
 Линия Кэйсэй
 Toei
 Ниппори-Тонэри Лайнер

Планировка станции

Линия Кэйсэй 
Три платформы бокового типа и два пути, расположены на разных уровнях, друг под другом.

JR 
Три платформы островного типа и десять путей.
Для путей с 5-го по 8-й не существует платформ, так как они предназначены для не останавливающихся на станции составов линий Такасаки и Уцуномия.

Близлежащие станции

Ссылки 
 JR East: Станция Ниппори  
 Toei: Станция Ниппори 
 Карта станции Кэйсэй